Sinister – proprietario del negozio Magie Sinister nella serie di Harry Potter
 Sinister – gruppo musicale death metal
 Sinister – film del 2012
Sinister – insieme a rectus uno dei due modi per identificare la chiralità di un atomo di carbonio asimmetrico